Посольство Республики Казахстан в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии — дипломатическая миссия Казахстана в Великобритании, которая расположена в Лондоне на Пэлл-Мэлл. До этого здание посольства находилось в Южном Кенсингтоне.

 Адрес посольства: Лондон, Пэлл-Мэлл, 125, SW1Y 5EA.

 Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Великобритании: Ерлан Идрисов (декабрь 2016 — август 2022)

См. также 
 Послы Казахстана в Великобритании
 Казахстанско-британские отношения
 Список дипломатических представительств в Лондоне

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт посольства Казахстана в Лондоне

Казахстан
Лондон
Вестминстер